Карниловка — название населённых пунктов в Белоруссии:

 Карниловка — бывшая деревня в Чашникском районе Витебской области.
 Карниловка — деревня в Круглянском районе Могилёвской области.